Хасберге () — район в Германии. Центр района — город Хасфурт. Район входит в землю Бавария. Подчинён административному округу Нижняя Франкония . Занимает площадь 956,52 км². Население — 88 256 чел. Плотность населения — 92 человека/км².
Официальный код района — 09 6 74.

Район подразделяется на 26 общин.

Административное деление

Городские общины 
 Кёнигсберг-ин-Байерн (3 739)
 Хасфурт (13 493)
 Хофхайм-ин-Унтерфранкен (5 234)
 Цайль-ам-Майн (5 924)
 Эберн (7 426)
 Эльтманн (5 505)

Ярмарочные общины 
 Бургпреппах (1 456)
 Марольдсвайзах (3 765)
 Рентвайнсдорф (1 611)

Общины 
 Айдхаузен (1 926)
 Брайтбрунн (1 084)
 Бундорф (973)
 Вонфурт (1 969)
 Гедхайм (1 250)
 Занд-ам-Майн (3 198)
 Кирхлаутер (1 444)
 Кнецгау (6 556)
 Обераурах (4 384)
 Пфарвайзах (1 586)
 Рауэнебрах (3 200)
 Ридбах (1 720)
 Терес (2 822)
 Унтермерцбах (1 773)
 Штеттфельд (1 260)
 Эбельсбах (3 941)
 Эрмерсхаузен (614)

Объединения общин

Административное сообщество Терес

Административное сообщество Хофхайм-ин-Унтерфранкен

Административное сообщество Эбельсбах

Административное сообщество Эберн

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Районы Нижней Франконии